Название Снежного́рск носят несколько населённых пунктов в России:

 Снежногорск — город в Мурманской области.
 Снежногорск — посёлок городского типа в Красноярском крае.

Также: 

 «Снежногорск» — малый противолодочный корабль проекта 1124М.